Охотское — название населённых пунктов в России:

 Охотское — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Охотское — посёлок в Корсаковском городском округе Сахалинской области.